Джу́дит Маккли́ри (, урождённая Джу́дит Макфарлейн, ; ) — шотландская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе смешанной парной сборной Шотландии участник двух  (лучший результат — пятое место в ). Двукратный .

Достижения 
 : серебро (2011).
 : золото (2011, ), серебро (, ), бронза (, , ).
 : серебро (2004).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Замужем, муж — Ли Макклири, также кёрлингист, они вместе играют в смешанных и смешанных парных командах.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Judith McCleary | University of Chichester
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии